La paroisse Saint-Jean-Bosco est l'une des sept paroisses du secteur pastoral de Nancy-Ville et des 55 paroisses du diocèse de Nancy-Toul.

Hagiotoponymie de la paroisse 

La paroisse Saint-Jean-Bosco est composée des communautés de Nancy (églises Saint-Mansuy et Saint-Vincent Saint-Fiacre, chapelle Don Bosco) et de Maxéville (église Saint-Martin).

Organisation de la paroisse 
Son siège est situé 7 allée Saint Vincent - 54000 Nancy.

Historique de la paroisse

Liste des curés de la paroisse 
 à compléter...
 Révérend Père Bruno Dufour, co
 Abbé Daniel Baron 
Révérend Père Bruno Houplon, co

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Diocèse de Nancy-Toul
Province ecclésiastique de Besançon

Lien externe 
 Site de la paroisse

Notre-Dame
Nancy
Nancy